Ризвич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ризвич, Муневер (род. 1973) — боснийский футболист, защитник.
 Ризвич, Хасан (род. 1984) — словенский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового.